Anne Northup (Louisville, 22 gennaio 1948), membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato del Kentucky dal 1997 al 2007.
Harry Northup (Armarillo, 2 settembre 1940), attore e poeta statunitense.
Solomon Northup (Minerva, 7 luglio 1807 – ...), stato un musicista e scrittore statunitense.